Шателен:

Фамилия 
 Шателен, Жорж (1415—1475) — средневековый хронист, придворный летописец герцогов Бургундии.
 Шателен, Мария  Михайловна (1895—1977) — заслуженный работник культуры РСФСР.
 Шателен, Михаил Андреевич (1866—1957) — учёный-электротехник, член-корреспондент АН СССР, лауреат Сталинской премии, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Шателен, Сергей Андреевич (1873—1946) — товарищ министра финансов в 1917 г., брат М. А. Шателена.

Другое 
 Кастелян — также каштелян, шателен — в феодальных государствах администратор за́мка и прилегающих территорий.
 Шателен — ювелирное изделие в виде цепочки с брелоками.

Примечания